Avron – stazione della metropolitana di Parigi
 Neal Avron – produttore discografico, musicista e tecnico del suono statunitense